8C est un sigle pouvant faire référence à:
 Alfa Romeo 8C, diverses automobiles du constructeur italien Alfa Romeo ;
 Maserati 8C, une automobile du constructeur italien Maserati ;
 Renault 8C, un moteur du constructeur français Renault ;
 Route nationale 8c à Madagascar ;
 Sirius 8C, un avion monoplan américain ;
 Niveau 8c, un niveau en escalade.

Voir aussi 
 
Homonymie
Sigle de 2 caractères